Rieding heißen folgende Orte:

 Rieding (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Rieding (Runding), Ortsteil der Gemeinde Runding, Landkreis Cham, Bayern
 Rieding (Gemeinde Wolfsberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Rieding (Gemeinde Hürm), Ortschaft der Gemeinde Hürm, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Réding, deutsch Rieding, Ortschaft im Département Moselle in Lothringen

Rieding ist der Name folgender Personen:
 Oskar Rieding (1846–1916), deutscher Violinist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Riding (Begriffsklärung)